Propontocypris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av P. C. Sylvester-Bradley 1947. Propontocypris ingår i familjen Pontocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Propontocypris